Bellflower città statunitense in California
 Bellflower villaggio statunitense nell'Illinois
 Bellflower – comune statunitense in Missouri
 Bellflower – film del 2011 diretto da Evan Glodell